Grote saterzandoog
 Kleine saterzandoog